

Kruisdorp, ancien nom de la ville de Hoofddorp, en Hollande-Septentrionale.
 Kruisdorp, hameau dans la commune de Hulst en Zélande.

Homonymie de toponyme